Il singolare del torneo di tennis Haciendo tenis 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Patricia Mayr-Achleitner che ha battuto in finale Florencia Molinero 0-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Patricia Mayr-Achleitner (campionessa)
 Julia Cohen (secondo turno)
 María Irigoyen (quarti di finale)
 Florencia Molinero (finale)

 Ana-Clara Duarte (primo turno)
 Bianca Botto (secondo turno)
 Mailen Auroux (quarti di finale)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Haciendo tenis 2011